Oviraptorosauria (que significa "lagartos ladrões de ovos") é uma micro-ordem de dinossauros terópodes maniraptoranos, característicos do período Cretáceo. Os ovirraptorossauros, como são chamados os dinossauros pertencentes a essa ordem, viveram em regiões que atualmente são a Ásia, África e a América do Norte. Os ovirraptorossauros eram animais onívoros, com alguns táxons sendo herbívoros; eram emplumados; tinham estratégias reprodutivas entre as de pássaros e crocodilos; chocavam ovos no ninho; tinham cérebros semelhantes aos de pássaros; e alguns táxons basais tinham dentes.

Este clado apresenta uma grande variação de tamanho, indo de animais do tamanho de um peru a animais que mediam toneladas. Havia, basicamente, duas famílias na micro-ordem Oviraptorosauria.

Classificação
A análise cladística de 2007 de Turner e colegas recuperaram o Oviraptorosauria como um clado de Maniraptora (agrupamento natural) como mais primitivos do que pássaros verdadeiros. Eles descobriram que os oviraptorossauros são o grupo irmão dos Therizinosauria e que os dois, juntos, são mais basais do que qualquer membro dos Paraves. No entanto, um estudo mais recente de Zanno e colegas desafiou essa descoberta, mostrando que os terizinossauros são mais primitivos e não estão intimamente relacionados aos oviraptorossauros.

O cladograma a seguir foi encontrado por uma análise publicada com a descrição do caenagnatídeo Anzu.

Ver também
Taxonomia dos dinossauros

Maniraptora